Крис Тейлор:
 Тейлор, Крис (борец) (1950—1979) — американский борец вольного стиля.
 Тейлор, Крис (геймдизайнер) — американский разработчик компьютерных игр.
 Тейлор, Крис (1899) (1899—1972) — английский футболист, нападающий.
 Тейлор, Крис (1986) (род. 1986) — английский футболист, полузащитник.
 Тейлор, Крис (хоккеист) (род. 1972) — игрок НХЛ.